Giltlinger auch Giltinger und andere Formen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Giltinger (16. Jahrhundert), deutscher Maler
 Gumpolt Giltlinger (* 1455, † 1522), deutscher Maler und Glasmaler